Surian kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Surian, administrativ by, Jawa Barat,

Iran 

 Sūrīān, kommunhuvudort, Fars, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar